Un tourlourou, terme ancien et populaire, est un soldat de l'infanterie, un fantassin au pantalon rouge. Après la Première Guerre mondiale, le mot n'a plus qu'une valeur historique.
 Par extension, le terme tourlourou désigne le style de chansons des comiques troupiers, chanteurs vêtus en soldats, très populaires en France de la fin du  jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le chanteur Polin, surnommé le « premier tourlourou de France », régna une quarantaine d'années sur les salles de café-concert parisiennes au début du .
 Tourlourou est, aux Antilles, le nom familier d'un crabe terrestre ou crabe rouge (Cardisoma hirtipes), selon Littré « du genre gécarcin (décapodes), et principalement du gécarcin ruricole de Latreille, qui est le cancer ruricole de Linné, ou crabe de terre, dit tourlourou par les matelots, qui le comparaient au fantassin de l'armée de terre ».
Tourlourou est une appellation donnée, en traduction française, au pompier, amant de la cuisinière, dans la nouvelle Dans le noir d'Anton Tchekhov, parue en 1886 : « Pelaguéïa, que ton Tourlourou décampe tout de suite ! »

 Notes et références